Carrasquillo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Rhamnus alpina; o
 el nombre común de la planta Rhamnus pumila.